I figli del secolo (Money from home) – film statunitense del 1953 di George Marshall con Jerry Lewis e Dean Martin
 I figli del secolo (Les Enfants du siècle) – film francese del 1999 di Diane Kurys con Juliette Binoche e Benoît Magimel